Stanisław Swen Czachorowski – polski poeta, prozaik i aktor
 Stanisław Zbigniew Czachorowski – polski hydrobiolog i entomolog